Volksverhuizing ofwel menselijke migratie, de verhuizing van een volk
 Grote Volksverhuizing, in het Romeinse Rijk tussen de 4e en de 6e eeuw
 Volksverhuizing in de Lage Landen (Frankische tijd), in de 6e en 7e eeuw